Современный театр — название, которое может означать:

 «Современный театр» — журнал о театре, издаваемый в Москве,
 «Современный театр» (, Театр Вспулчесны) — драматический театр в Варшаве,
 «Современный театр» (польск. Teatr Współczesny, Театр Вспулчесны) — драматический театр в Щецине,
 «Вроцлавский современный театр» (польск. Wrocławski Teatr Współczesny, Вроцлавски Театр Вспулчесны) — драматический театр во Вроцлаве.